Пискуните, известни още като пищящи жаби (Arthroleptis), са род земноводни от семейство Arthroleptidae.

Разпространение 
Родът е разпространен в тропическа Африка на юг от Сахара.

Описание 
Видовете от този род са сухоземни, сравнително малки, с размер на тялото на възрастните около 15 мм. Най-големите видове (A. nikeae и A. tanneri) достигат дължина около 55 мм.

Хранене 
Пискуните се хранят с редица сухоземни членестоноги, като мравки и термити.

Видове 
Род пискуни включва около 47 – 49 вида пищящи жаби.

Източници